Pregizer (vermutlich entstanden nach der Herkunft der Familie aus Bregenz; verschiedene z. T. ältere Schreibweisen sind Pregenzer [Augsburg, zweite Hälfte 15. Jh.], Bregitzer [Augsburg, erste Hälfte 16. Jh.] und Pregitzer) ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottlob Pregizer (1751–1824), deutscher ev.-pietistischer Theologe
 Georg Konrad Pregizer (1675–1749), deutscher ev.-luth. Theologe und Verfasser geistlicher Lieder

 Karl Pregizer (1872–1956), deutscher Architekt und Baurat